Вейрон:

Топоним 
  — река в Швейцарии.

Фамилия 
 Вейрон, Нил (англ. Neil Varon; род. 1950) — американский дирижёр.
 Вейрон, Пьер (фр. Pierre Veyron; 1903—1970) — французский автогонщик.

Прочее 
 Bugatti Veyron — марка автомобиля, названная в честь автогонщика Пьера Вейрона.

См. также 
 Верон

